Montevideo désigne :

Toponymes

 Montevideo, ville du Minnesota.

 Montevideo, capitale de l’Uruguay.
 Montevideo, département de l’Uruguay.

 rue de Montevideo, dans le  de Paris

 
 Montevideo (Rotterdam), gratte-ciel à Rotterdam.

Autres
 Montevideo est un groupe de rock belge.
 Jean Montevideo, nom de scène de Jean Waterlot, musicien de ce groupe
 Montevideo, Bog te video!, film serbe sorti en 2010